NGC може означати:

 National Geographic Channel
 Новий загальний каталог (New General Catalogue)
 Numismatic Guaranty Corporation